La rivière Dove (en ) est un cours d’eau de la région de Tasman dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie 
Elle prend sa source dans les collines entre la rivière  Wai-iti et le fleuve Motueka et s’écoule vers le nord-ouest pour se déverser dans la rivière Motueka près de la localité de Woodstock .

Nom 
La rivière est dénommée d'après le kererū,un pigeon natif trouvé autrefois dans les forêts autour de la rivière.

Les truites brunes peuvent être trouvées en abondance sur le parcours de la rivière.

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Land Information New Zealand - Search for Place Names

Cours d'eau de la région de Tasman en Nouvelle-Zélande